

Patronymes 
Dubly est un patronyme porté par les personnes suivantes :
 Henry-Louis Dubly (1901-1985), romancier français.
Jean Dubly (1886-1953), footballeur français.
 Jules Dubly (1899-?), footballeur français, frère du précédent.
 Raymond Dubly (1893-1998), footballeur français, frère des deux précédents